Németh Viktor (Pincehely, 1977. április 21. –) magyar labdarúgókapus.

Források 
Németh Viktor adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1977-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Dunaújváros FC labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Videoton labdarúgói
Az FC Felcsút labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Élő személyek